Montenegros fotbollslandslag kan avse
Montenegros herrlandslag i fotboll
Montenegros damlandslag i fotboll